Овај чланак садржи податке о словеначким кошаркашима који су се у неком тренутку своје каријере опробали у НБА.

Списак играча 
Стање на дан 11. март 2023.

Тренутни статус играча:

 Списак по клубовима Стање на дан 11. март 2023.

Успеси 
 Прваци НБА:
 Радослав Нестеровић (Сан Антонио спарси, сез. 2004/05)
 Бено Удрих (Сан Антонио спарси, сез. 2004/05. и 2006/07)
 Саша Вујачић (Лос Анђелес лејкерси, сез. 2008/09. и 2009/10)
 Идеални тим НБА:
 Прва постава:
 Лука Дончић (Далас маверикси, сез. 2019/20, 2020/21, 2021/22)
 Трећа постава:
 Горан Драгић (Финикс санси, сез. 2013/14)
 Играч НБА који је највише напредовао:
 Горан Драгић (Финикс санси, сез. 2013/14)
 НБА новајлија године:
 Лука Дончић (Далас маверикси, сез. 2018/19)
 Идеални тим новајлија НБА лиге:
 Прва постава:
 Лука Дончић (Далас маверикси, сез. 2018/19)
 НБА ол-стар меч:
 Горан Драгић (2018)
 Лука Дончић (2020, 2021, 2022, 2023)
 НБА утакмица звезда у успону:
 Бено Удрих (2005)
 Лука Дончић (2019, 2020)

Списак драфтованих играча који нису играли у НБА лиги

Извори

Спољашње везе 

 www.basketball-reference.com 

НБА играчи